Huế, een plaats in Vietnam
 Philips Hue, een verlichtingssysteem van Philips
 Hue (computerspel), een puzzelspel uit 2016